Church Rock se puede referir a: 

 Church Rock es una isla en el condado de Barnstable, Massachusetts, Estados Unidos.
 Church Rock es una isla en el condado de Bristol, Massachusetts, Estados Unidos.
 Church Rock, Penwith es una playa en Cornualles, Reino Unido.
 Church Rock (Utah) es una columna aislada de arenisca localizada en el sur de Utah adyacente a la ruta 191 Estados Unidos.
 Church Rock (Nuevo México), localidad en el estado de Nuevo México, Estados Unidos
 Derrame del molino de uranio de Church Rock ocurrido en la localidad de Church Rock, Nuevo México en el año 1979